Haldas ist der Familienname folgender Personen:

 Béatrice Haldas (1944–1987), Schweizer Opernsängerin (Sopran)
 Georges Haldas (1917–2010), Schweizer Schriftsteller und Übersetzer